Louder — дебютный студийный альбом американской поп-рок-группы R5, выпущенный 24 сентября 2013 на Hollywood Records. Альбом был выпущен в двух вариантах: обычном и Deluxe-издании, предоставляющем доступ к четырём дополнительным трекам, доступным только для цифрового скачивания. Deluxe-версия продавалась только в Японии. Альбом дебютировал на 24 сточке в Billboard 200 с 15000 проданными копиями за первую неделю.

Список композиций

Примечания